

Cinema 
 The Gamblers – cortometraggio del 1897 
 The Gamblers – cortometraggio del 1905 diretto da Percy Stow
 The Gamblers – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Gamblers – film del 1914 diretto da George Terwilliger
 The Gamblers – film del 1919 diretto da Paul Scardon
 The Gamblers – film del 1929 diretto da Michael Curtiz
 The Gamblers – film tv del 1939 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
 Giocatori d'azzardo (The Gamblers) – film del 1970 diretto da Ron Winston

Musica 
 The Gamblers  – gruppo musicale britannico
 The Gamblers  – gruppo musicale olandese
 The Gamblers  – gruppo musicale statunitense
 Guitar Ray & The Gamblers  – gruppo musicale italiano

Pagine correlate 
 The Gambler
 Gamblers